Abega ist der Familienname folgender Personen:

 Séverin Cécile Abega (1955–2008), kamerunischer Schriftsteller
 Théophile Abega (1954–2012), kamerunischer Fußballspieler und Politiker